Paolieri ist der Familienname folgender Personen:
 Ferdinando Paolieri (1878–1928), italienischer Dichter, Librettist und Autor
 Germana Paolieri (1906–1998), italienische Schauspielerin